Markivka (Oblast' di Luhans'k)
Markivka (Distretto di Teplyk)
Markivka (Distretto di Tyvriv)
Markivka (Distretto di Tomašpil')
Markivka (Oblast' di Žytomyr)
Markivka (Oblast' di Ivano-Frankivs'k)
Markivka (Oblast' di Mykolaïv)
Markivka (Oblast' di Odessa)
Markivka (Distretto di Kobeljaky)
Markivka (Distretto di Poltava)
Markivka (Oblast' di Sumy)
Markivka (Oblast' di Chmel'nyc'kyj)
Markivka (fiume)

Pagine correlate
Markovka